Euphemie steht für
Euphemismus, rhetorischer Begriff
 Euphemie (Name)
Siehe auch:
Euphemia
 Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze